Ре́йха ( (); , ):

 Рейха, Антонин (, ; 1770—1836) — чешский и французский композитор.
 Рейха, Йосеф (; 1746—1795) — чешский композитор
 Рейха, Северино (; 1938) — испанский футболист.

См. также 
 Рейх (значения)